Okręty US Navy o nazwie USS  "Welch":
 Pierwszy "Welch" (PC-817) był okrętem patrolowym typu PC-461, który był w służbie w latach 1943-1946.
 Drugi "Welch" (PG-93) był kanonierką, która weszła do służby 8 września 1969.

Welch